Леонардас Абрамавичюс (также Леонард Абрамович; , 1900 или 1905 — 1960, Каунас) — литовский шахматист, кандидат в мастера спорта СССР.

Чемпион Литвы 1941/42 гг. Серебряный призер чемпионата Литовской ССР 1950 г. (разделил 1—2 места с Р. Д. Холмовым и проиграл дополнительный матч). Бронзовый призер чемпионатов Литвы 1935 и 1943 гг. (в 1943 г. разделил 1—3 места с М. Бирманасом и Р. Арлаускасом, в дополнительном соревновании занял 3 место).

В составе сборной Литвы участник четырех официальных шахматных олимпиад (1930, 1931, 1933 и 1937 гг.; в 1933 г. завоевал индивидуальную серебряную медаль среди запасных участников), а также неофициальной шахматной олимпиады 1936 г.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 

Шахматисты Литвы
Шахматисты СССР